Ekaterina Byčkova e Nadežda Kičenok erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Lale Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Petra Krejsová e Tereza Smitková che hanno battuto in finale Michaëlla Krajicek e Aleksandra Krunić 1–6, 7–6(7–2), [11–9].

Teste di serie 

  Michaëlla Krajicek /  Aleksandra Krunić (finale)
  Julija Bejhel'zymer /  Kateryna Kozlova (primo turno)

  Paula Kania /  Sofia Shapatava (Primo turno; ritiro) 
  Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (Quarti di finale; ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lale Cup 2014